Az  1974-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 200 méteres pillangóúszás selejtezőit augusztus 20-án tartották. A döntőt augusztus 21-én rendezték. A versenyszámban 25-en indultak. A győztes az NDK-beli Roger Pyttel lett. A magyar induló Szentirmay István a 11.  helyen végzett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 

1974-es úszó-Európa-bajnokság